Die Saison 1989/90 war die zehnte Spielzeit der deutschen Schachbundesliga. Meister wurde der Titelverteidiger, der FC Bayern München. Es war bereits der fünfte Meistertitel des Vereins. Neu aufgestiegen waren die SF Dortmund-Brackel, der SK Zehlendorf, SV Fortuna Regensburg und der SV 1920 Hofheim. Außer Dortmund-Brackel stiegen die Neulinge wieder ab, zudem erwischte es die SVg Lasker-Steglitz.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1989/90.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 

1989/90
Schachveranstaltung 1989
Schachveranstaltung 1990
Sportsaison 1989/90